Huantuo (kinesiska: 欢坨) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 16 kilometer nordost om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Huantuo är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km sydväst om Huantuo. Trakten runt Huantuo består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina